Snyder (Nebraska)
Snyder (Oklahoma)
Snyder (Texas)

Personen:
Gary Snyder (1930), Amerikaans dichter
John Otterbein Snyder (1867-1943), een Amerikaans zoöloog gespecialiseerd in haaien
Lily Snyder, personage uit de Amerikaanse soapserie As the World Turns
Luke Snyder, personage uit de Amerikaanse soapserie As the World Turns
Parker Snyder, personage uit de Amerikaanse soapserie As the World Turns
Randall Snyder (1944), Amerikaans componist, muziekpedagoog en saxonfonist
Rick Snyder (1958), Amerikaans politicus
Timothy Snyder (1969), Amerikaans hoogleraar
Zack Snyder (1966), Amerikaans filmregisseur

Zie ook 
Snijder (doorverwijspagina)
Sneijder (doorverwijspagina)
Schneider (doorverwijspagina)